Who Framed Roger Rabbit (videojuego) puede hacer referencia a:
 Who Framed Roger Rabbit (videojuego de 1988), videojuego publicado en 1988 por Buena Vista Software para ordenadores domésticos.
 Who Framed Roger Rabbit (videojuego de 1989), videojuego programado por Rare y publicado en 1989 para NES.
 Who Framed Roger Rabbit (videojuego de 1991), videojuego publicado en 1991 por Capcom para Game Boy.